Гоголин:

 Гоголин — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Крапковицкий повят.
 Гоголин — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Крапковицкий повят, Опольское воеводство.